Ли́за Арч (), в девичестве — Ка́шелл (; род. 23 ноября 1971, Вудленд-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса и комедиантка. Наиболее известна ролью Лайзы из телесериала «Ханна Монтана» (2006—2009) и по другим работам на «Disney».

Личная жизнь 
Лиза замужем за режиссёром, сценаристом, продюсером и монтажёром  (род.1970). У супругов есть сын — Гарретт Митчелл Арч (род.18.09.2007).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Lisa Arch — биография

Комики США
Женщины-комедианты
Дети-актёры США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США